Суперкубок Іспанії з футболу 1994 — 9 -й розіграш турніру. Матчі відбулись 27 і 30 серпня 1994 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Реал Сарагоса.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1994
Іспанія
1994 в іспанському спорті